Schizidium är ett släkte av kräftdjur. Schizidium ingår i familjen klotgråsuggor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Klotgråsuggor
Schizidium